Az egyszarvú a következőket jelentheti:

 Egyszarvú vagy unikornis (lat. Unicornis, gör. monocerosz), ló alakú mitológiai állat
 Egyszarvú (Monoceros) csillagkép